Gold signifie « or » en anglais et en allemand.

Patronyme 

 Alan B. Gold (1917-2005), juge québécois ;
 Alison Leslie Gold (1945-), écrivaine américaine ;
 Ari Gold (1977-2021), chanteur américain ;
 Arielle Gold (1996-), snowboardeuse américaine ;
 Bonnie Gold (1948-), mathématicienne américaine ;
 Charles Emilius Gold (1809-1871), officier et peintre britannique ;
 Craig Taro Gold (1969-), interprète, artiste, auteur-compositeur et entrepreneur américain ;
 David Gold (1936-2023), homme d'affaires anglais ;
 David Gold (1951-), avocat britannique et pair à la Chambre des lords ;
 Don Gold (1931-), écrivain et journaliste américain ;
 Edgar Gold (1934-), avocat australien-canadien ;
 Ernest Gold (1881-1976), météorologiste britannique ;
 Ernest Gold (1921-1999), compositeur autrichien ;
 Gracie Gold (1995-), patineuse américaine ; 
 Harry Gold (1910-1972), chimiste et espion américain ;
 Jack Gold (1930-2015), cinéaste britannique ;
 Jacqueline Gold (1960-2023), femme d'affaires britannique ;
 Jamie Gold (1969-), producteur de télévision et joueur de poker américain ;
 Jeffrey Gold (1968-), cinéaste américain ;
 Josef Gold (1840-1922), peintre autrichien ;
 Judy Gold (1962-), cinéaste américaine ;
 Käthe Gold (1907-1997), actrice autrichienne ;
 Lauren Gold (1980-), mannequin britannique ;
 Marian Gold (1954-), chanteur allemand ;
 Mary Jayne Gold (1909-1997) riche héritière américaine ;
 Mike Gold (1950-) éditeur de comics ;
 Mike Gold (1894 - 1967) auteur américain ;
 Murray Gold (1969-), compositeur britannique de musique de films ;
 Natalie Gold (1983-), actrice américaine ;
 Phil Gold (1936-), médecin québécois ;
 Thomas Gold (1920-2004), astrophysicien autrichien ;
 Thomas Gold, DJ et producteur de musique allemand ;
 Tracey Gold (1969-), actrice américaine ; 
 Victor Gold (1928-2017), homme politique américain ;  
 Wolf Gold (1889-1956), homme politique israélien.

Toponymes 

  est l'une des plages du débarquement de Normandie ;
  est un cratère martien.

Science 

 GOLD, une expérience scientifique de la NASA qui est placée en orbite le .

Cinéma 

 Gold, film américain d' sorti en 1932 ;
 Gold, film allemand de  sorti en 1934 ;
 Gold, film britannique de  sorti en 1974 ;
 Gold, film allemand de  sorti en 2013 ;
 Gold, film américain de  sorti en 2016. (Prix du Meilleur casting lors du Festival du film de Hollywood ) ;
 , film australien de survie de Anthony Hayes.

Musique

Groupe 

 , groupe de musiciens français, d'origine tarnaise ;
 , groupe néerlandais de dark rock.

Chanson 

 , chanson d'Antoine Clamaran présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de B'z présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album Built on Glass sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album Smoke + Mirrors sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  jamais sorti ;
 , chanson de  présente sur l'album The Gold Experience sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Uverworld présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  sortie le .

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , EP de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Céline Dion sorti le  ;
 , compilation d' sortie le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , titre alternatif de , album de  sorti le  ;
 , album des  sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , compilation du groupe allemand Scorpions sortie le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , compilation du groupe  sortie en 2001 ;
 , album du groupe  sorti en 1982 ;
 Gold, compilation du groupe canadien Rush sortie en 2003 ;
 , best-of du groupe Trust sorti le .

Jeux 

 Gold est le protagoniste des jeux Pokémon Or et Argent et Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver ;
 Gold, fait référence à un jeu dont le développement est terminé.

Autres 

 Ari A. Gold, personnage de la série télévisée Entourage
 1664 Gold (anciennement Kanterbräu Gold), une bière produite par Brasseries Kronenbourg.

Notes et références

Voir aussi 
 
 
Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Patronyme juif